Bella Cup 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii ITF Women's Circuit w sezonie 2015 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 29 czerwca–5 lipca 2015 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bella Cup
2015 w tenisie ziemnym
2015 w polskim sporcie